Köllerer ist der Familienname folgender Personen:

Annemarie Köllerer (* 1944), bayrische Mundartdichterin und Autorin
Christian Köllerer (* 1970), österreichischer Literaturwissenschaftler und Kulturjournalist
Daniel Köllerer (* 1983), österreichischer Tennisspieler
Franz Seraphim Köllerer (1839–1879), Brauereibesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
Karin Köllerer (* 1970), österreichische Skirennläuferin